Presles est un nom propre qui peut désigner :

Communes et localités 

 Presles, village belge du Hainaut dans la commune d'Aiseau-Presles ;
 Presles, commune française du département du Calvados, en région Normandie ;
 Presles, commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Presles,  commune française du département du Val-d'Oise, en région Île-de-France ;
 Presles, hameau de la commune française de Basse-sur-le-Rupt dans le département des Vosges.

 Presles-en-Brie, commune française du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France ;
 Presles-et-Boves, commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 Presles-et-Thierny, autre commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

Enseignement 
 Le collège de Presles, collège de l’ancienne université de Paris.
 Le lycée de Presles, ancien nom d'un lycée situé à Cusset, dans l’Allier ; en 2011, il est devenu le lycée Albert-Londres (voir les articles Cusset#Enseignement et Enseignement dans l'agglomération de Vichy).

Odonymie 
 Rue de Presles, rue du  de Paris.

Architecture

Voir aussi

Homophones 
 
 Presle (Haute-Saône), ancienne commune rattachée à Dampierre-sur-Linotte
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France